Гилонома — женщина-кентавр (кентаврида), персонаж древнегреческой мифологии.
 Гилонома — малое тело солнечной системы, орбита которого находится на внешнем крае системы.